Pielgrzymi (The Pilgrims) – wiersz angielskiego poety i dramaturga Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomie Songs before Sunrise, wydanym w 1871. Utwór jest napisany przy użyciu strofy ośmiowersowej rymowanej aabcddbc.

Miejscami Swinburne stosuje aliterację: Except he serve her sorrowing, with strange pain, Face and clear eyes of faith and fruitful breast, We are weary in heart and head, in hands and feet. Na język polski omawiany utwór przełożył (trzynastzgłoskowcem) Antoni Lange. Przekład został opublikowany w antologii Przekłady z poetów obcych w 1899. Lange, podobnie jak Swinburne, wykorzystał aliterację: By człowiek w dzień się żywił, żął i żył bez końca

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1871
Utwory literackie napisane strofą ośmiowersową